Carrusel puede referirse a:

Carrusel: practica de la policía antidisturbios española y catalana que consiste en acelerar rápidamente persiguiendo manifestante y a veces embistiéndolos con furgonetas

Ocio 
 Carrusel, atracción de feria también llamada tiovivo.

Televisión 
 Carrusel, telenovela mexicana producida por Televisa;
 Carrossel, telenovela brasileña producida por el SBT que se inspira en la anterior;
 Carrusel de las Américas, secuela de la telenovela Carrusel, conmemorativa de los 500 años del Descubrimiento de América;
 Carrusel, programa concurso español emitido en la década de 1960.

Radio 
 Carrusel deportivo, programa deportivo de radio emitido por la Cadena SER.

Teatro 
 Carrusel, pieza americana de teatro musical, con música compuesta por Richard Rodgers y libretto de Oscar Hammerstein II.

Arquitectura 
 Centro Comercial Carrusel, de Temuco, Chile.

Política 
 Carrusel, término utilizado en Colombia para referirse a algún escándalo de corrupción que involucre robo o desfalco de dineros públicos, por medio de nombramientos y/o contrataciones "a dedo".